Bald Dave bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bald Dave (Arkansas)
 Bald Dave (Missouri)